Бега́нський — польське () й білоруське () прізвище.

Персоналії 
 Віктор Беганський (1892—1974) — польський кіноактор, кінорежисер, сценарист і продюсер. 
 Павло Беганський (* 1981) — білоруський футболіст. 
 Ядвіга Беганська (1908—1992) — білоруська письменниця і перекладачка.

Білоруські прізвища
Польські прізвища